Чемпіонат Австрії 1993—1994 () — 83-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій перший титул чемпіона Австрії здобула Аустрія (Зальцбург).

Турнірна таблиця

Найкращі бомбардири

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/18 червня 1994

|}

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1994
Австрія
Австрія
1993 в австрійському спорті
1994 в австрійському спорті